Stadsbrand van 's-Hertogenbosch (1419)
Stadsbrand van 's-Hertogenbosch (1463)